Алле́я и́мени Али́сы Селезнёвой — рябиновая аллея в Москве на территории парка Дружбы, посвящённая Алисе Селезнёвой — героине книг Кира Булычёва из серии «Приключения Алисы» и ряда их экранизаций.

История и местоположение 

Аллея была высажена 6 октября 2001 года группой энтузиастов — посетителей интернет-сайта mielofon.ru, официального сайта фильма Гостья из будущего. Гранитный камень с бронзовой табличкой установлен чуть позже — 20 октября. Больше трети необходимой суммы на создание внёс неизвестный русский американец под ником Навигатор. Другой русский американец по имени Дмитрий Шулындин нарисовал эскиз бронзовой таблички.

Рябины сажали профессионалы из Общества охраны природы, на закладке аллеи присутствовал Кир Булычёв, Наталия Мурашкевич и её муж Денис Мурашкевич.

Аллея находится в Москве возле станции метро «Речной вокзал», на территории парка Дружбы рядом со скульптурой «Дружба континентов», пролегает вдоль берега пруда. Московский комсомолец об аллее:

Памятный камень 
Перед аллеей установлен памятный камень, представляющий собой наполовину врытый в землю вертикальный гранитный валун, на котором закреплена металлическая табличка с названием аллеи, датой её заложения и стилизованным рисунком с изображением Алисы и птицы Говоруна на её плече. Изображение Алисы на рисунке имеет большое портретное сходство с Алисой из телефильма «Гостья из будущего» в исполнении Наташи Гусевой (Мурашкевич).

Факты 
 Существует традиция, зародившаяся по предложению Кира Булычёва: ежегодно собирать урожай ягод рябины и делать из этих ягод настойку под названием «Алисовка».
 Годовщина посадки Аллеи отмечается ежегодно в первую субботу октября. За рябинами аллеи ухаживают волонтёры: на это требуется примерно 30 000 рублей в год — на садовый инструмент, удобрения, средства от вредителей и болезней, садовый вар, кисти, побелку и прочее.

Примечания

Ссылки 
 История создания Аллеи Алисы Селезневой и фотографии
 История на сайте romantiki.ru
 Кир Булычёв на закладке камня в начале Аллеи имени Алисы Селезневой, 2001 год
 «Алисовка»
 Памятные места Москвы, аллея Алисы Селезнёвой на сайте «Прогулки по Москве»
 Наталья Мурашкевич (Гусева). Аллея Алисы Селезневой 10 лет. 2001—2011 годы
 Аллея Алисы Селезневой. Денис и Алеся Мурашкевич.1 октября 2016 год

Появились в 2001 году в России
Селезнёва
Селезнёва
Приключения Алисы
Кир Булычёв
2001 год в Москве